Bullshit (englisch für „Bullenkot“, im übertragenen Sinn „Blödsinn“) steht für:

 Bullshit (Kartenspiel), international bekannt
 On Bullshit, deutsch Bullshit, Buch von Harry Frankfurt (1986)
 Bullshit!, US-amerikanische Doku-Serie (2003–2010)
 Bullshit TV, deutschsprachiger YouTube-Kanal (ab 2010)

Siehe auch:
 No Bullshit (Lied von Chris Brown)
 Bullshit-Bingo (Buzzword-Bingo)
 Bullshit-Generator (Phrasendreschmaschine)